Туровский сельский округ

Кировская область 

 Туровский сельский округ Сунского района (упразднён)

Московская область 

 Туровский сельский округ Серпуховского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Туровский сельский округ Ряжского района (до 2006 года)